Van Campenhout ist der Familienname folgender Personen:

 François Van Campenhout (1779–1848), belgischer Opernsänger, Dirigent und Komponist
 Julien Van Campenhout (18991933), belgischer Langstreckenläufer
 Roland Van Campenhout (* 1945), belgischer Sänger